Адміралтейські суди, також відомі як морські суди, — суди, що здійснюють юрисдикцію над усіма морськими контрактами, деліктами, травмами та правопорушеннями.

Адміралтейські суди у Великій Британії

Англія та Уельс 
Адміралтейські суди Англії датуються щонайменше 1360-ми роками, за часів правління Едуарда III. На той час існувало три таких суди, призначених адміралами, відповідальними за води на північ, південь і захід Англії. У 1483 р. ці місцеві суди були об'єднані в єдиний Високий адміралтейський суд, керований лордом Верховним адміралом Англії. Лорд-верховний адмірал безпосередньо призначав суддів до суду і міг їх усунути за бажанням. Сюди було внесено поправки з 1673 р., коли призначення входили до компетенції Корони , а з 1689 р. судді також отримували річну стипендію та певний строк перебування на посаді, займаючи свої посади за умови ефективного виконання своїх обов'язків, а не в задоволення Лорда-адмірала.

З моменту свого створення в 1483 р. і до 1657 р. суд засідав у занедбаній церкві в Саутворку, а з тих пір і до 1665 р. в Будинку Монтжоя, приватні приміщення, орендовані у декана собору Святого Павла. Щоб уникнути Лондонської чуми в 1665 році, суд ненадовго переїхав до Вінчестера, а потім до Ісус-коледжу Оксфордського університету. Загроза чуми вщухла до 1666 р., суд повернувся до Лондона і до 1671 р. Знаходився в Ексетер-хаусі на Стренді, перш ніж повернутися в Будинок Монтжоу біля Сент-Паула.

У період після французької та індійської війни адміралтейські суди стали проблемою, яка стала частиною наростаючої напруженості між британським парламентом та їх американськими колоніями. Починаючи з Проголошення 1763 р., ці суди отримали юрисдикцію над низкою законів, що впливають на колонії. Юрисдикція була розширена в пізніших актах парламенту, таких як Закон про штамп 1765 року.

Заперечення колоністів базувалися на кількох факторах. Суди могли розглядати справу в будь-якій точці Британської імперії. Справи за участю нью-йоркських або бостонських купців часто чули в Новій Шотландії, а іноді навіть в Англії. Той факт, що суддям виплачували гроші частково на підставі штрафу, який вони стягували, а морським офіцерам — за приведення «успішних» справ, призвів до зловживань. Суд присяжних не проводився, а норми доказів були нижчими, ніж у кримінальних судах, останні вимагали доказів «поза розумним сумнівом». Метою уряду було підвищення ефективності законодавства про доходи та акцизи. У багатьох минулих випадках контрабандисти уникали податків. Навіть коли їх спіймали та передали до суду, місцеві судді часто виправдовували популярних місцевих купців, яких, на їх думку, несправедливо звинувачував непопулярний збірник податків.

У 1875 р. Вищий суд Адміралтейства, що керував Англією та Уельсом, був поглинутий новим Відділом заповітів, розлучень та адміралтейства (або КПК) Високого суду. Коли відділ PDA, у свою чергу, був скасований і замінений Сімейним відділом, юрисдикції «заповіту» та «адміралтейства» були передані відповідно Канцелярійному відділу та новому «Адміралтейському суду» (підгрупі Відділу лави королеви Високий суд). Власне кажучи, «Адміралтейського суду» як такого вже не було, але юрисдикція адміралтейства, виділена Законом про старші суди 1981 року, здійснювалась (і діє) суддею Адміралтейства та іншими суддями Господарського суду, уповноваженими розглядати справи про адміралтейство. Коли ці судді засідали, стало зручно називати засідання «Адміралтейським судом».

Сьогодні в Англії та Уельсі юрисдикцію адміралтейства здійснює Вищий суд в Англії (EWHC). Закон про адміралтейство, що застосовується в цьому суді, ґрунтується на цивільному законі Морського закону, зі статутним законодавством та доповненнями загального права. Адміралтейський суд більше не перебуває у Королівському суді в Стренді, переїхавши до Будинку Роллс.

Шотландія 

Найдавніші записи шотландського суду, проведені в West Reghouse House в Единбурзі, свідчать про те, що засідання були регулярною подією щонайменше до 1556 року. Судді були названі «суддею-адміралом» і отримали призначення від верховного адмірала Шотландіїдля розгляду справ зачіпає Королівський шотландський флот, а також суперечки щодо меркантильних, приватних та призових сум. З 1702 року суддя суду також був уповноважений призначати заступників для розгляду менших питань або заміщення під час його відсутності.

До середини вісімнадцятого століття навантаження шотландського суду було невеликим, оскільки судді слухали не більше чотирьох питань на кожному засіданні. Після 1750-х рр. кількість справ зросла, і до 1790 р. Було необхідно вести щоденний журнал рішень. Зростання обсягу справи був пов'язаний із збільшенням суперечок щодо порушень статуту, в тому числі капітанів суден, які вимагали компенсації за неоплачений фрахт, і торговців, які подавали позови за пошкодження товарів або несподівані портові збори. Випадки відображали основні морські галузі Шотландії, включаючи перевалку цукру та тютюну та експорт сушеної риби, вугілля та зернових. Менша кількість справ стосувалася контрабанди, головним чином коньяку, та права на порятунок кораблів, які зазнали аварії на шотландських берегах . Суд припинив свою діяльність у 1832 р., і його функції були передані Сесійному суду — верховному суду Шотландії з розгляду цивільних спорів.

П'ять портів 
Єдиним, хто вижив з незалежних адміралтейських судів, є Адміралтейський суд П'яти портів який очолює суддя та офіцер. Зазвичай цю посаду обіймає суддя Вищого суду, який призначений суддею Адміралтейства. Юрисдикція Адміралтейського суду П'ять портів поширюється на територію з межами, що йдуть від Вежі Наз, Ессекса вздовж берега до Брайтлінгсі, потім до Маяка взуття (або Берегового маяка) (на схід від Шоберінесса, Ессекс), через гирло лиману Темзи до Шелнесса, штат Кент, і навколо узбережжя до Редкліффа, поблизу Сіфорда, Сассекс. Він охоплює все море від Сіфорда до пункту в п'яти милях від мису Гріснес на узбережжі Франції та Пісків Галопу біля берегів Ессекса. Останнє повне засідання було в 1914 році. Згідно із загальною цивільною практикою, реєстратор може виконувати обов'язки заступника судді, і єдиною активною роллю судді зараз є участь у встановленні нового лорда-наглядача П'яти портів. Оскарження рішень суду подається до Судового комітету Тайної ради.

Суддя чиновник і комісар Адміралтейського суду П'яти портів

Судові регалії 
З Єлизаветинських часів символом влади для британського адміралтейського суду було срібне весло, яке ставилося перед суддею під час засідання суду. У цьому відношенні срібне весло є еквівалентом церемоніальної булави, що представляє владу Корони та лорда Верховного адмірала Сполученого Королівства. Античне срібне весло все ще ставлять перед лавою, коли Верховний суд засідає в Лондоні з питань, що стосуються його функцій адміралтейського суду; в минулі часи це несло маршал під час процесії не тільки в суді, але й під час арештів людей чи суден, а також на шляху до Доку Страти для останньої подорожі засуджених за піратство. Дата лондонського весла невідома: воно зображено на могилі Девіда Льюїса, судді Вищого адміралтейського суду з 1559 до 1584 рр., є деякі докази того, що воно може датуватися від початку роботи суду в XIV столітті, хоча одна з кількох ознак аналізу свідчить про те, що вона була перероблена через три століття (за попередньою схемою). Місцеві суди та віце-адміралтейські суди мали свої срібні весла; ранні приклади збереглися з колоніальних судів Бермудських островів (1701), Бостона (1725), Нью-Йорка (близько 1725), Коломбо (1801), Мису Доброї Надії (1806) та Калькутти .

Адміралтейський суд П'яти портів мав срібне весло раннього періоду, але воно було викрадене в 1960-х роках і замінене копією. Деякі місцеві органи влади мають приклади, що стосуються колишньої юрисдикції місцевого адміралтейства. Останнім часом для адміралтейських судів Канади, Австралії та Нової Зеландії були виготовлені нові срібні весла, в 2014 році Адміралтейський суд подарував копію срібної веслової булави Корпорації Триніті-Хаус з нагоди її 500-річчя, визнавши робота його братів щодо консультування суду протягом більшої частини його історії.

Окрім того, що представляв Суд на засіданні, з дев'ятнадцятого століття срібним веслом були знаки маршала Адміралтейства — посадової особи, відповідальної за вручення судових листів Суду, а також продаж усіх суден, вилучених і утилізованих за рішенням суду.

Віце-адміралтейські суди 
Щоб пришвидшити управління морським правом, британським колоніям регулярно надавали субсидіарну юрисдикцію через незалежні суди віце-адміралтейства. Це були цивільні суди з повноваженнями тлумачити колоніальне законодавство за умови, що вони не суперечать рішенням Адміралтейського суду чи британському морському праву.

Перший віце-адміралтейський суд в Австралії був створений в колонії Новий Південний Уельс в 1788 році. Першим віце-адміралом був Артур Філіп, а першим суддею — Роберт Росс. Суд був скасований в 1911 році, коли Верховному суду Нового Південного Уельсу було надано юрисдикцію адміралтейства суду.

Також у Новій Шотландії був утворений суд віце-адміралтейства для розгляду справи про контрабандистів та для введення в дію Закону про цукор 1764 р. по всій Північній Британії. З 1763 року до 1765 року, коли американських контрабандистів було зловлено, їх судили корумповані судді, які отримували відсоток конфіскованого товару, якщо обвинувачених визнали винними; отже, обвинувачених з більшою ймовірністю визнали винними.

Колоніальні суди адміралтейства 
У 1890 р. було прийнято Закон про адміралтейство колоніальних судів 1890 р. (Велика Британія). Цей закон передбачав скасування імператорських адміралтейських судів і заміну їх місцевими судами, які називались колоніальними адміралтейськими судами. Широко вважалося незадовільним, що імператорський суд повинен існувати окремо від колоніальних судів, але при цьому використовувати ті самі засоби та персонал колоніальних судів.

Цейлон 
У 1891 р. на британському Цейлоні був заснований колоніальний адміралтейський суд за Цейлонським указом про адміралтейські суди відповідно до положень Закону про адміралтейство колоніальних судів 1890 р. (Велика Британія) для розгляду юрисдикції над усіма адміралтейськими та морськими діями. З отриманням Цейлоном самоврядування в 1948 р. Юрисдикція з питань адміралтейства була передана Верховному суду Цейлону, оскільки Закон про незалежність Цейлону 1947 р. (Велика Британія) зробив положення Закону про Адміралтейство непридатними.

Сьогодні в Шрі-Ланці юрисдикцію адміралтейства здійснює Високий суд Коломбо, передавши йому юрисдикцію з Верховного суду відповідно до положень Закону № 2 про судоустрій 1978 року.

Адміралтейські суди в США 
У США федеральні окружні суди мають юрисдикцію над усіма адміралтейськими та морськими позовами; див. 28 U.S.C. § 1333.

Протягом останніх років аргумент щодо змови, який не має історичної бази, використовуваний протестуючими проти податків, полягає в тому, що американський суд, що демонструє американський прапор із золотою бахромою, насправді є «судом адміралтейства» і, отже, не має юрисдикції. Суди неодноразово вважали це несерйозним. У справі «Сполучені Штати проти Грінстріт» суд підсумував свої висновки до цього аргументу: «На жаль для відповідача Грінстріт, оформлення не є визначальним фактором для юрисдикції».

Примітки

Бібліографія 
 
 
 

Морське право